Костянтинівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Костянтинівська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Костянтинівська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Костянтинівська сільська рада — Житомирська область, Довбишський район
 Костянтинівська сільська рада — Запорізька область, Мелітопольський район
 Костянтинівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Костянтинівська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Костянтинівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Костянтинівська сільська рада — Миколаївська область, Новоодеський район
 Костянтинівська сільська рада — Рівненська область, Сарненський район
 Костянтинівська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район
 Костянтинівська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район